straža, naziv za naoružanu policijsku ili vojnu postrojbu čija je zadaća fizičko osiguravanje, odnosno čuvanje zgrada i drugih građevina te materijalnih sredstava i ljudi.

Naselja i općine 
Hrvatska:
 Straža (Netretić), naselje u općini Netretić, Karlovačka županija
 Straža Krapinska, gradsko naselje Krapine, Krapinsko-zagorska županija

Slovenija:
 Općina Straža, općina u pokrajini Dolenjskoj u statističkoj regiji Jugoistočnoj Sloveniji
 Straža (Straža, Slovenija), naselje i središte istoimene općine u pokrajini Dolenjskoj u statističkoj regiji Jugoistočnoj Sloveniji 
 Straža (Šentrupert, Slovenija), naselje u općini Šentrupert u pokrajini Dolenjskoj u statističkoj regiji Jugoistočnoj Sloveniji
 Straža pri Krškem, naselje u općini Krško u pokrajini Dolenjskoj i statističkoj regiji Donjoposavskoj
 Straža pri Raki, naselje u općini Krško u pokrajini Dolenjskoj i statističkoj regiji Donjoposavskoj
 Straža na Gori, naselje u općini Šentjur u pokrajini Štajerskoj i statističkoj regiji Savinjskoj
 Straža pri Novi Cerkvi, naselje u općini Vojnik u pokrajini Štajerskoj i statističkoj regiji Savinjskoj
 Straža pri Dolu, naselje u općini Vojnik u pokrajini Štajerskoj i statističkoj regiji Savinjskoj
    
BiH:
 Straža (Srebrenik, BiH), naselje u općini Srebrenik

Srbija:
 Straža (Loznica), naselje u općini Loznica u Mačvanskom okrugu
 Straža (Vršac, Vojvodina) naselje u općini Vršac u AP Vojvodini